Какалака има више значења:

 Какалака (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Какалака (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику